Јуксичи има више значења:

 Јуксичи (Ероика Сиудад де Уахуапан де Леон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Јуксичи (Санта Марија Ндуајако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику